Erwin Chargaff, un biochimiste américain d'origine autrichienne (1905 - 2002).
 Le coefficient de Chargaff dans l'étude des séquences d'ADN.
Patronyme juif